2/2 o  puede referirse a:
, un compás en música.
Alla breve, una métrica musical representada por , el equivalente a .
2 de febrero, una fecha.